Au Pairs (band), een Britse punkband
 Au Pairs (televisieprogramma), een televisieprogramma van BNNVARA

Zie ook 
 Au pair, een inwoner die helpt in de huishouding